Жера́р Жюньо́ (; род. 4 мая 1951, Париж) — французский комик, актёр кино и режиссёр. Обладая острохарактерной внешностью, играл эпизодические роли. Со временем к нему пришли и главные роли (Короли шутки, Призрак с шофёром, Дед Мороз — отморозок).

Биография 
Родился в Париже, был вторым ребёнком в семье строительного подрядчика, вскоре семья переехала в Пюто, где в лицее Пастера он познакомился со своими будущими коллегами по комедийной труппе. Мечтал стать клоуном или мимом с самого детства.

Жюньо один из основателей комедийной труппы «Le Splendid» (1970-е годы), вместе с такими актёрами, как Кристиан Клавье, Тьерри Лермитт, Мишель Блан. Несколько своих миниатюр группа использовала в кино, в частности, в комедиях «Загорелые», «Загорелые на лыжах» и «Дед Мороз — отморозок».

В 1988 году выступил в качестве режиссёра костюмно-исторической комедии «Без страха и упрёка», посвящённой подвигам и приключениям знаменитого рыцаря Баярда, сыграв в нём роль друга последнего — Беллабра. Наибольшую известность ему принес фильм «Хористы» (2004), в котором он исполнил главную роль. В 2008 году вышел фильм «Rose et Noir», режиссёрская работа Жюньо.

Вместе с Сесиль Маньян, художницей по костюмам, Жерар является отцом режиссёра Артура Жюньо (1980). С 2003 по 2014 встречался с актрисой Саидой Джавад. С 2015 года живёт с Патрисией Кампи, адвокатом.

Фильмография 
(неполная фильмография)

Примечания

Источники 
 1994 : Alexandre Grenier, Génération Père Noël, éditions Belfond, (biographie) (ISBN 2-7144-3216-6)
 2010 : Jean-Jacques Jelot-Blanc, Le Splendid, collection « Couples mythiques », Alphée Éditions (biographie)
 2011 : Bernard Boyé, Les Légendes du Cinéma Français, Le Splendid, Autres Temps Éditions (biographie)

Ссылки 

Выпускники лицея Луи Пастера
Комики Франции